Astarte eller Astarté kan syfta på:

 Astarte – en fruktbarhetsgudinna hos fenicierna och kanaaniterna
 Astarté – en opera av Xavier Leroux från 1901
 Astarte (diktsamling) – en diktsamling av Pierre Louÿs från 1891
 Astarte (djur) – ett musselsläkte
 Astarte (roman) – en roman av Karin Boye utgiven 1931
 672 Astarte – en asteroid